Името Ивановци носят три български села:

 Ивановци (Област Велико Търново)
 Ивановци (Област Видин)
 Ивановци (Област Кюстендил)